Niewierz  (ukr. Невір) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 532 mieszkańców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Niewierz

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski